A Equipe Jordana representa a Jordânia na Copa Davis de tênis competindo sob a direção da Federação Jordana de Ténis.

Atualmente a Jordânia disputa o Grupo IV da Ásia/Oceania. Competiu no Grupo II de 1989 até 1993, mas nunca conseguiu passar da primeira fase.

Time/equipa atual
 Ahmed Ibrahim Ahmad Alhadid
 Fabio Badra
 Mohammad Al-Aisowi
 Fawaz El Hourani

História
Jordânia disputou a Copa Davis pela primeira vez em 1989.

Ver também
Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Copa Davis
Ténis da Jordânia